Gang Starr — хип-хоп-дуэт MC Guru и диджея и продюсера DJ Premier. Стиль группы сочетает в себе элементы Нью-Йорк Джаза и East Coast rap.

История 
Группа была основана Keithy Е. в Бостоне, штат Массачусетс в 1985 году (уже тогда известного как Guru) и DJ B-Down (также известного как Mike Dee) при помощи различных продюсеров, таких как Donald D, J.V. Johnson и DJ Mark the 45 King. В 1987 и 1988 году лейбл Wild Pitch выпустил три сингла Gang Starr на виниловых пластинках.

В 1989 году произошёл раскол группы и единственный участник готовый продолжать участие в группе Gang Starr, был Guru. Вскоре он познакомился с творчеством DJ Premier (называвшемся тогда Waxmaster C), вскоре DJ послал свою пластинку со своим битом. Guru понравилось звучание треков, и он предложил DJ Premier, присоединиться к Gang Starr и в том же году они выпустили свой первый сингл «Words I Manifest» и свой первый альбом No More Mr. Nice Guy (1989).

За время существования, Gang Starr выпустили несколько альбомов которые разошлись многомиллионными тиражами. Пластинки продолжают покупать и поныне: Step in the Arena(1991), Daily Operation (1992), Hard to Earn (1994) и Moment of Truth (1998). Трек «Jazz Thing» вошёл в саундтрек к фильму Спайка Ли Блюз о лучшей жизни.

Gang Starr выпустили шесть студийных альбомов и распались в 2003 году, по желанию Guru.

Gang Starr Foundation 

Gang Starr Foundation был свободным творческим фондом хип хоп музыкантов, работающих в тесном сотрудничестве с группой через ныне несуществующей лейбл Ill Kid, принадлежавший Guru. Продюсированием занимался DJ Premier или менеджмент созданной Gang Star компании Empire Management. Основателем фонда был Vikar.

Некоторые активные участники:
 Afu-Ra
 Big Shug
 Freddie Foxxx
 DJ Premier
 Guru (deceased)
 Bahamadia
 Jeru the Damaja
 Group Home (Lil' Dap, Melachi the Nutcracker)
 Deams

Дискография 

  — No More Mr. Nice Guy
  — Step In the Arena
  — Daily Operation
  — Hard to Earn
  — Moment of Truth
  — The Ownerz
  — One Of The Best Yet

Интересные факты 
Песня дуэта «I've lost my ignorance (and don't know where to find it)», записанная в сотрудничестве с Dream Warriors, использована в саундтреке французского фильма «Дьяволы» 2002 года, режиссера Кристофа Ружжиа.

Песня «B.Y.S» использована в компьютерной видеоигре «Grand Theft Auto: San Andreas»

Примечания 

Хип-хоп-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Исполнители Chrysalis Records
Исполнители Virgin Records
Хип-хоп-группы Восточного побережья